Palazzolo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Palazzolo Acreide, en kommun i kommunala konsortiet Siracusa i den italienska regionen Sicilien
 Palazzolo sull'Oglio, ort och kommun i Lombardiet, Provincia di Brescia, 
 Palazzolo Vercellese, ort och kommun i provinsen Vercelli, Piemonte 
 Palazzolo dello Stella, ort och kommun i Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 Palazzolo (ort i Italien, Sicilien), Catania, 
 Palazzolo (ort i Italien, Toscana, Province of Florence), 
 Palazzolo (ort i Italien, Toscana, Provincia di Siena), 

Robotskapade Italienförgreningar